Casoli kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Casoli, Lucca, ort, Provincia di Lucca, 
 Casoli, Teramo, ort, Abruzzo, Provincia di Teramo, 
 Casoli, kommun, Abruzzo, Provincia di Chieti, 

Robotskapade Italienförgreningar